Miejscowości w USA:
 Conesville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Conesville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Conesville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
Gminy w USA:
 Conesville (ang. Conesville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie